Le nom de Loveridge est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Arthur Loveridge (1891-1980), herpétologiste américain d'origine britannique.
 Dave Loveridge (1952-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Homonymie de patronyme